Isaka – distretto del Madagascar
Isaka – distretto della Tanzania